Carissime est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Carissime est un prénom essentiellement féminin, d'origine italienne.

Carissime peut être aussi un patronyme.

Saintes Chrétiennes 
 Carissime (), noble dame du Limousin exemplaire dans le mariage, puis dans le veuvage, fonda le monastère Saint-Martin de Rauzeille près d'Aubusson dans la Marche ; fêtée le 7 juillet.
 Carissime (), ou Carême, née à Albi, vierge, moniale à Viants (ou Vioux) près de Gaillac en Languedoc ; fêtée le 7 septembre.

Références 

Prénom italien